Зу́рландт () — немецкая фамилия:
 Зурландт, Вильгельмина (1803—1863) — немецкая художница, супруга Рудольфа Зурландта
 Зурландт, Иоганн Генрих (1742—1827) — немецкий художник, отец Рудольфа Зурландта.
 Зурландт, Карл (1828—1919) — немецкий художник, сын Рудольфа Зурландта.
 Зурландт, Паулина (1833—1902) — немецкая художница и скрипачка, дочь Рудольфа Зурландта.
 Зурландт, Рудольф (1781—1862) — немецкий художник-портретист, график и литограф.